Ángel Miret es un músico español. Fue el autor de los arreglos musicales del coro mixto para la canción la Warschawjanka de Waclaw Swiecicki que junto a una letra de Valeriano Orobón Fernández se publicaron en 1933 en una partitura de nombre Marcha triunfal y subtítulo ¡A las barricadas!

La canción, conocida habitualmente en la actualidad como A las barricadas, es el himno de la Confederación Nacional del Trabajo.

Véase también 
A las barricadas

Miret, angel